Municipio de Trout Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Trout Lake (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Trout Lake (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.